Ahora Mazda bezeichnet:
  eine alternative Schreibweise des Gottes Ahura Mazda
 Ahora Mazda (Band), niederländische Progressive-Rock-Band